Heavy Metal Music е единствения студиен албум на хевиметъл групата Нюстед.Албумът е издаден на 6 август 2013 г.Това е първото издание на Нюстед, което включва китаристът Майк Мъшок, който се присъединява към групата, след излизането на дебютното EP, Метъл EP (2013).

История 
Групата приключва с пред-продукцията на албума през март 2013 г., и записите през април. Заглавието на албума, списъкът с песните и дизайнът са представени на 4 юли 2013, заедно с първата песен от албума – Heroic Dose. Албумът включва две песни – Soldierhead и King of the Underdogs от дебютното им EP Метъл.На 18 юли 2013 г. Нюстед правят примиера на втора песен – Ampossible. На 25 юли 2013 г. Нюстед издават официално видео, включващо стиховете на Above All.

Песни 

 Двете луксозни издания включват 38-минутен документален филм за създаване на албума.

Състав 
 Newsted
 Джейсън Нюстед − вокали, бас
 Хесус Мендез Младши − барабани
 Джеси Фарнсуърт − китара, вокали
 Майк Мъшок − китара

Източници 

Музикални албуми от 2013 година
Дебютни албуми
Албуми на Нюстед